

Persone
Edoardo Sonzogno (1836-1920) – editore italiano
Raffaele Sonzogno (1829-1875) – giornalista italiano

Altro
Sonzogno Editori – casa editrice fondata nel 1804, parte del gruppo Marsilio-Feltrinelli.
Sonzogno – casa editrice musicale milanese fondata nel 1874